Спортивный клуб «Видзев» Лодзь () — польский футбольный клуб из города Лодзь.

История 
Клуб был основан в 1910 году. «Видзев» четырежды становился чемпионом страны (1981, 1982, 1996 и 1997 гг.) и стал обладателем национального кубка в 1985 году. Традиционные клубные цвета — красно-бело-красные.

В связи с финансовыми трудностями и объявлением RTS Widzew Łódź SA себя банкротом, в сезоне 2015/16 клуб заявлен в 4 лигу Польши.

Выступления в Экстраклассе: 1948—1949, 1975—1990, 1992—2004, 2007—2008, 2010—2014.

Достижения 
 Чемпион Польши (4): 1980/81; 1981/82; 1995/96; 1996/97
 Серебряный призёр (7): 1976/77; 1978/79; 1979/80; 1982/83; 1983/84; 1994/95; 1998/99
 Бронзовый призёр (3): 1984/85; 1985/86; 1991/92
 Обладатель Кубка Польши: 1985
 Финалист Кубка Польской Лиги: 1977
 Обладатель Суперкубка Польши: 1996
 Полуфиналист Кубка чемпионов: 1983

«Видзев» в еврокубках 
 Данные на 19 июля 2013 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Национальное первенство

Текущий состав 

октябрь 2018

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFE000"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки клуба, выступавшие за сборную Польши

Капитаны команды

Президенты клуба

Почётные президенты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Польши
Футбольные клубы Российской империи
Спортивные клубы Лодзи